Les Verbeeg sont des créatures humanoïdes géantes issus de monde imaginaire de Donjons et Dragons, mais apparaissant également dans d'autres jeux mettant en scène un monde fictif, tels Warhammer. Les Verbeeg font d'excellents lanciers.

Les verbeeg sont omivores mais ont un goût prononcé pour la chair, quelle qu'elle soit.

Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, le verbeeg est apparenté aux géants, il est le plus souvent neutre mauvais.

Redoutable lanciers, et souvent difformes, les verbeeg travaillent souvent pour le compte de vrais géants, comme les géants des collines et les ogres. Ils sont également plus intelligents que ces derniers.

Notes et références 

Créature de Donjons et Dragons
Peuple de fiction